Cara al sol () — гимн Испанской Фаланги. Написан в 1935 году. Автор музыки — Хуан Тельериа, основной части слов — Хосе Антонио Примо де Ривера, основатель и вождь Фаланги; в сочинении также участвовали Дионисио Ридруэхо и Рафаэль Санчес Масас.

Слова

Распространение песни 
С началом Гражданской войны в 1936 году Фаланга, несмотря на арест и последующий расстрел Хосе Антонио, становится лидирующей политической силой в зоне, контролируемой восставшими. «Лицом к солнцу» исполняется наравне с «Королевским маршем» и становится фактически вторым гимном страны.

Песня была основной музыкальной темой вышедшего в 1940 г. художественного фильма «Осада Алькасара».

Впоследствии Франко несколько отходит от доктрины Примо де Риверы, Фаланга становится конгломератом широкого спектра правых сил, и гимн теряет своё идеологическое значение. До сих пор пользуется популярностью в испанских правых кругах.

Ссылка 
 Запись «Cara al sol» с итальянским тенором
 Скачать (3 мин. 10 с., 1,49 Мб)
 Скачать

Примечания 

История Испании
Культура Испании
Гимны по организациям
Песни 1936 года
Национал-синдикализм